Hippaton hippomarathrum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Nikolaus Joseph von Jacquin, och fick sitt nu gällande namn av Constantine Samuel Rafinesque. Hippaton hippomarathrum ingår i släktet Hippaton och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
hippomarathrum